La gara di sciabola individuale maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2017 si è svolta il 21 luglio 2017 all'Arena Leipzing di Lipsia. Le qualificazioni si sono svolte il 19 luglio 2017.

Podio

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Campionati mondiali di scherma 2017